Munck, de Munck, De Munck puede referirse a:
 Ebba (Henrietta) Munck af Fulkila
 Eline De Munck (fr)
 Frans de Munck (fr)
 Jacqueline Munck
 Noah Munck
 Philippe Stoffel-Munck (fr)